Asparoechovo (Boergas), een dorp in de gemeente Karnobat in de oblast Boergas
Asparoechovo (Montana), een dorp in de gemeente Medkovets in de oblast Montana
Asparoechovo (Pleven), een dorp in de gemeente Levski in de oblast Pleven
Asparoechovo (Varna), een dorp in de gemeente Dalgopol in de oblast Varna